Società – insieme di individui (persone o animali) che condividono alcuni fini e comportamenti e si relazionano congiuntamente in vista della realizzazione di scopi comuni
Società – particolare forma di esercizio dell'impresa
Società – rivista trimestrale italiana

Altri progetti